Turtiainen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1967), homme politique finlandais
 (1904-1980), écrivain finlandais
 (né en 1991), joueur finlandais de hockey sur glace
 (1883-1920), homme politique finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois